Zum Deutschen Kaiser ist
 ein ehemaliger Name eines Gasthauses in Oberursel, siehe Palais Pfeiff
 ein ehemaliger Name einer Gaststätte in Calvörde, siehe Karl-Liebknecht-Haus (Calvörde)